Breßler oder Bressler ist der Familienname folgender Personen:

 Clotilde Bressler-Gianoli (1874–1912), Schweizer Opernsängerin (Alt)
 Emil Bressler (1847–1921), österreichischer Architekt
 Ernst von Breßler (1784–1849), preußischer Generalleutnant
 Ferdinand von Bressler (1681–1722), Gelehrter, kaiserlicher Rat und Stadtrat in Breslau 

 Ludwig Breßler (1862–1955), deutscher General der Infanterie
 Marianne von Bressler (1690–1728), österreichische Dichterin 
 Rainer Bressler (* 1945), Schweizer Jurist und Schriftsteller
 Reinhold Breßler (1868–1945), deutscher Kunst- und Genremaler

Bressler steht für:
 (14977) Bressler, Asteroid des Hauptgürtels